Burgstraße steht für:

 Burgstraße (Berlin)
 Burgstraße (Güstrow) 
 Burgstraße (Hamburg), Straße im Zuge der Bundesstraße 5
 Burgstraße (Hannover)
 Burgstraße (München)
 Burgstraße (Nörvenich)
 Burgstraße (Radebeul) und Obere Burgstraße
 Burgstraße (Wernigerode)

 Große Burgstraße (Lübeck)

Siehe auch:

 Burgenstraße
 U-Bahnhof Burgstraße in Hamburg